Мејерсвил има више значења:
 Мејерсвил (Јужна Каролина)
 Мејерсвил (Мисисипи)